

Luoghi 
 Dörfles-Esbach – comune tedesco

Persone 
 Gillo Dorfles – critico d'arte, pittore e filosofo italiano
 Piero Dorfles – giornalista e critico letterario italiano